L'edizione 2015 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di KFUM Oslo, Raufoss, Ullensaker/Kisa e Kongsvinger.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Collegamenti esterni 
 Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4 su Fotball.no

Calcio nel 2015
Campionato norvegese di calcio